Большо́й ку́ду, или антило́па ку́ду () — африканский вид антилоп из подсемейства быков (Bovinae).

Внешний вид 
Шерсть самцов окрашена в серо-коричневые тона, а у самок и молодняка светло-коричневого цвета. На шерсти куду как правило имеется от шести до десяти вертикальных полосок. У куду крупные округлые уши и порой довольно длинный хвост. У самцов на голове растут крупные завинченные рога, достигающие величины до 1 метра.Чем они крупнее,тем выше социальный статус самца.Потомство по внешнему виду напоминает безрогих самок. Величина в холке составляет около 1,40 м, а длина около 2,20 м. Самцы достигают веса до 250 кг, самки — до 200 кг. Большого куду внешне легко спутать с родственной ему ньялой, к тому же их ареалы частично пересекаются.

Распространение 
Этот вид антилоп обитает в Восточной и Южной Африке и встречается прежде всего в саваннах, являющихся переходной формой между лесами и голой степью. Вблизи рек большого куду можно встретить и в более засушливых регионах.

Поведение 

Чаще всего большой куду живёт в почти немигрирующих группах, в которые входят от трёх до десяти животных. Такие группы населяют ареал площадью около 50 км². Самцы образуют отдельные группы холостяков либо живут поодиночке и присоединяются к самкам только в брачные периоды. Как правило, в сезон дождей рождается по одному детёнышу, весящему около 16 кг. В зависимости от сферы обитания куду активны в дневное или ночное время. Их пища состоит главным образом из листвы и молодых веток, при этом они не очень привередливы. Большие куду питаются также растениями, которых избегают другие животные из-за их ядовитости. Средняя продолжительность жизни самцов составляет около 8 лет, самки нередко доживают и до 15 лет.

Подвиды 
Большой куду (Tragelaphus strepsiceros) образует 5 подвидов:
 T. strepsiceros strepsiceros
 T. strepsiceros bea
 T. strepsiceros burlacei
 T. strepsiceros chora
 T. strepsiceros zambesiensis

Угрозы 
Популяции большого куду в Восточной и Южной Африке считаются не состоящими под угрозой исчезновения. Однако в отдельных местностях его наличие действительно поставлено под угрозу. Это касается прежде всего более северных территорий его распространения в таких странах как Эфиопия, Сомали, Судан и Чад. Помимо человека, к его врагам относятся леопарды, львы, крокодилы и гиеновидные собаки. Обычно большие куду пытаются прятаться от опасностей в кустах. Если это не удаётся, они в состоянии развивать большие скорости для спасения бегством. При этом они могут перепрыгивать препятствия до 3 м высоты и нередко их не останавливают установленные фермерами заборы.

Этимология 
Название куду происходит из языка готтентотов и употреблялось ими только по отношению к этому виду. Белые колонисты стали называть им также малого куду (Tragelaphus imberbis).

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 Peter Comley und Salome Meyer: A Field Guide to the Mammals of Namibia. Kasane 1997, ISBN 99916-30-80-5
 Chris and Tilde Stuart: Southern, Central and East African Mammals. Struik Publishers, 2002, ISBN 1-86872-621-5

Полорогие
Млекопитающие Африки
Животные, описанные в 1776 году